Paraphelenchus är ett släkte av rundmaskar. Paraphelenchus ingår i familjen Paraphelenchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Paraphelenchus